Рубановский — фамилия. Известные носители:

 Рубановский, Василий Андреевич — Георгиевский кавалер; майор; № 9821; 26 ноября 1855.
 Рубановский, Владимир Николаевич (1941—2002) — российский учёный в области теоретической механики.
 Рубановский, Кирилл Матвеевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3371; 12 декабря 1817.
 Рубановский, Павел Матвеевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2260; 26 ноября 1810.

 Рубановская, Евгения Ильинична (1927—2019) — советская и российская актриса театра и кино, артистка Московского театра кукол имени С. В. Образцова, заслуженная артистка РСФСР (1983).

См. также 
 Рубан